Леонид Тарасов:
 Тарасов, Леонид Константинович (1905—2003) — руководитель музея речного флота ГИИВТа.
 Тарасов, Леонид Феоктистович (1928—2002) — лингвист, специалист в области лингвистического анализа поэтических текстов.